Чавдар:

Персоналии
 Чавдар, Елизавета Ивановна (1925—1989) ― украинская советская оперная певица (колоратурное сопрано).
 Чавдар, Айхан (, род. 1930) — турецкий врач и учёный, основательница турецкой педиатрической онкологии и гематологии и первый президент Академии наук Турции.
  (1931—2012) — турецкий писатель.

Топонимы
 Чавдар — село, Смолянская область Болгарии.
 Чавдар — село, Софийская область Болгарии.
 Чавдар — община, Софийская область Болгарии.
  — хижина, один из 100 туристических объектов Болгарии.

Другое
 «Чавдар» — болгарский производитель автобусов.

См. также 
 Чавдаров